Де́вочки — мн. ч. от девочка. А также:
 Девочки (село) — село на Украине.
 Девочки (группа) — российская женская музыкальная группа, продюсер Игорь Матвиенко.
 Девочки (фильм)

См. также 
 Девчата
 Девчонки
 Девочка (значения)